Александр Пьер Навле де Ля Массонньер (; 1767—1809) — французский военный, бригадный генерал (1807 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Поступил на службу 1 сентября 1786 года, как студент артиллерийской школы Меца, и 4 июня 1787 года был выпущен в звании второго лейтенанта в 3-й полк пешей артиллерии. 11 июня 1791 года стал лейтенантом в 7-м полку пешей артиллерии. Служил в Северной и Мозельской армиях. Отличился при взятии Брюсселя, а также при осаде Мобёжа, и получил 20 июля 1794 года патент командира батальона.

Он проделал кампании 1794-99 годов в рядах Самбро-Маасской, Батавской, Внутренней, Майнцской и Итальянской армий. Его поведение в сражении у Бассиньяно 12 мая 1799 года принесло ему похвалу от генерала Моро. 17 мая занял должность внештатного полковника в своём полку. Участвовал в обороне Генуи. 7 декабря 1801 года возглавил 3-й полк конной артиллерии в Страсбурге.

С 1805 года служил в рядах Великой Армии. 2 октября 1805 года был назначен директором артиллерийского парка 1-го армейского корпуса. 5 мая 1807 года возглавил артиллерию резервного корпуса маршала Ланна. Отличился в сражениях при Гейльсберге и Фридланде. 21 июня 1807 года стал бригадным генералом.

В кампании 1809 года с 28 марта командовал артиллерией 2-го армейского корпуса Армии Германии. С 11 по 12 мая бомбардировал Вену. Был тяжело ранен при Эсслинге. 5 и 6 июля отличился в битве при Ваграме.

Умер 1 декабря 1809 года в Линце от катаральной нервной лихорадки.

Воинские звания 
 Второй лейтенант (4 июня 1787 года);
 Лейтенант (11 июня 1791 года);
 Капитан (25 февраля 1792 года);
 Командир батальона (20 июля 1794 года, утверждён 26 мая 1795 года);
 Полковник (17 мая 1799 года);
 Бригадный генерал (21 июня 1807 года).

Титулы 
 Барон Навле де Ля Массонньер и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 26 октября 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (3 июля 1809 года)

Примечания

Источники 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Bureau de l’administration, janvier 1844, 529 p.
 Vicomte Révérend, Armorial du Premier Empire, tome 3, Honoré Champion, libraire, Paris, 1897, p. 316.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)